Лунка Мурешулуј има више значења:

 Лунка Мурешулуј (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Лунка Мурешулуј (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Општина Лунка Мурешулуј (Алба), општина у округу Алба у Румунији